Hail – miasto w Arabii Saudyjskiej
 Hail – prowincja w Arabii Saudyjskiej